Személynevek
 Louis Antoine de Saint-Just (1767–1794) francia forradalmár, jakobinus képviselő
Franciaországi települések
Saint-Just, település Ain megyében
Saint-Just, település Ardèche megyében (2011-től változott a neve)
Saint-Just, település Cantal megyében
Saint-Just, település Cher megyében
Saint-Just, település Dordogne megyében
Saint-Just, település Eure megyében
Saint-Just, település Hérault megyében
Saint-Just, település Ille-et-Vilaine megyében
Saint-Just, település Puy-de-Dôme megyében